Kyo aux yeux de démon (鬼眼の狂 (Onime no Kyō) en japonais), de son vrai nom Kyo (狂 (Kyō) en japonais), parfois surnommé l'« Invincible » ou encore le « démon aux mille victimes », est le personnage principal du manga Samurai Deeper Kyo. Au début de l'histoire, c'est un rōnin solitaire à la recherche de son véritable corps, caché par son pire ennemi, Kyoshiro Mibu.

Description 
Nom français : Kyo aux yeux de démon ou simplement Kyo
Nom japonais : 鬼眼の狂 (Onime no Kyō) ou simplement 狂 (Kyō)
Âge : 28 ans
Date de naissance : 1576
Taille : 1,80 m
Poids : 
Groupe sanguin : B
Surnom : Kyo aux yeux de démon l'homme qui tua 1000 hommes ; l'Invincible ; l'enfant du demon (nommé ainsi par le clan Mibu)
Arme : Tenrō (un des sabres Muramasa qui est habité par le  Roi rouge)
Techniques : Techniques dites du vent divin obscur (Mizuchi, Shin, Seiryu, Suzaku, Genbu, Byakko)
Citation(s): 
« Je tue tous ceux qui veulent entraver ma route ! Un point, c'est tout. »
« Mon but ? Je veux tuer Kyoshiro… et reprendre le titre du plus fort. »
« Les faibles meurent et les forts restent. Ni plus, ni moins. »
« Je suis le plus fort. »
« Il n'y a rien en ce monde que je ne puisse trancher. »

Histoire 
Kyo apparaît pour la première fois lorsque Kyoshiro Mibu et Yuya Shiina sont pris dans une embuscade. Après une mise en garde de Kyoshiro, Kyo prend le contrôle temporaire de son corps. L'esprit de Kyo est en fait prisonnier dans le corps de Kyoshiro depuis un combat avec celui-ci. 

Au début, il ne semble pouvoir ressurgir que lorsque le sceau du Tenrō est brisé, mais il réussit à prendre le contrôle total de ce corps peu après. Yuya ne voit en lui qu'un démon sanguinaire qui ne vit que pour tuer, mais au fur et à mesure qu'elle voyage avec lui, elle se rend compte qu'il est loin d'être aussi méchant qu'il en a l'air. Il lui sauve la vie à plusieurs reprises et se met vraiment très en colère contre ceux qui essaient de lui faire du mal. Avec le temps il finit par s'attacher à elle, même s'il ne l'avouera jamais. Il ne rate jamais l'occasion de vérifier de ses mains si les mensurations de Yuya ont changé et lui vole souvent son porte-monnaie.

Retrouver son corps perdu après sa défaite contre Kyoshiro, se venger de lui et retrouver son titre du plus fort ainsi que de se rebattre contre nobunaga, un homme qu'il definit « comme lui », sont ses objectifs principaux.

C'est un combattant qui est prisonnier du corps de Kyoshiro Mibu, et par conséquent ne peut se battre que 10 minutes d'affilée. Au bout de ces 10 minutes, soit il s'évanouit et se réveille plus tard avec la sainte croix rouge dans le dos (symbole du Roi Rouge), soit Kyoshiro Mibu prend le relais. Quoi qu'il arrive, dans ces deux cas Kyo ou Kyoshiro Mibu gagne à tous les coups. Cependant lorsque ces 10 minutes sont passées Kyo risque à chaque fois de voir son esprit disparaître, c'est pour cette raison que le fait que Kyoshiro Mibu refasse surface inquiète tout le monde.

Kyo est le dernier enfant né du clan Mibu. Il est surnommé l'enfant Démon par les Mibu. Il est certain qu'il était ami avec Kyoshiro Mibu avant leur affrontement. Ces deux-là étaient pressentis pour la succession du Roi Rouge. Que s'est-il passé entre eux ? C'est un mystère pour l'instant…

Dans l'anime, c'est un personnage très silencieux car pour passer la censure ses traits de caractère pervers ont été éliminés. Dans le manga, c'est un personnage très amusant avec un humour particulier et une part d'ombre. Il adore jouer au petit chef avec Yuya et Tigre Rouge, qu'il considère comme ses valets et n'a pas la moindre gêne à laisser Yuya les entretenir financièrement. Kyo est « issu » de l'esprit de Kyoshiro dans l'anime, alors que dans le manga Kyoshiro est plus jeune car il est un guerrier créé par l'ancien Roi rouge après que Kyo a quitté le clan Mibu avec Muramasa.

Avant Kyo et Kyoshiro étaient bel et bien amis mais cela n'a duré que jusqu'à ce que Sakuya, qui partageait un cœur avec l'ex roi rouge et voulant tuer ce dernier, demande à Kyo de la tuer dans l'espoir que sa mort apporte celle de l'ex-Roi rouge. Kyo fait semblant de s'exécuter pour montrer à Sakuya qu'il serait capable de le faire, quand Kyoshiro est intervenu en pensant que celui-ci voulait la tuer et a pris ce geste comme une trahison et a décidé de tuer Kyo mais quand il était sur le point de le faire il a préféré l'emprisonner dans la glace car ils avaient été amis et Kyoshiro ne pouvait se résoudre si facilement à tuer Kyo. Il rendra son corps a kyo à la fin de leur dernier duel ! Il se transformera d'ailleurs en un dieu démoniaque à cause de son sang de Mibu (il redevient lui-même grâce à Yuya). Pendant le combat contre l'Ex-Roi rouge, la croix du Taïchi va apparaître dans le dos de Kyo ce qui signifie qu'il sera le dernier Roi rouge. Il reviendra trois ans après la fin de son combat avec celui-ci. La puissance de kyo au départ se limitait à quelques apparitions jusqu'à son éveil total au tome 3 plus tard lors de son combat contre les habitants de la forêt (tome 5) la croix rouge apparaitra pour la première fois comme si elle lui donnait sa force plus tard lors du combat contre Luciole (keikoku) il s'éveillera avec une croix brûlante dans le dos ensuite lors de son combat contre Shinrei Kyoshiro pour le remercier de l'aide apportée lui donnera libre accès a son corps. Cela a pour effet de synchroniser plus facilement l'âme de Kyo et le corps de Kyoshiro . Bontemaru dira alors Kyo est à 50% de sa puissance originel . La puissance de Kyo deviendra infernal durant son combat contre le 2nd meilleur duo de l'histoire du manga (Fubuki&Hishigi) ou il rencontrera Mibû Tenrô 1er roi rouge lui confiant et la croix de taïchi et les véritables yeux rouges . La fin de cette ascension de force se termine lorsque Kyo récupère son véritable corps et qu'il utilisera le vent divin d'or ainsi que ses yeux  (il est devenu inévitablement bien plus fort qu'à l'époque où il faisait déjà trembler le monde)

Personnage de Samurai Deeper Kyo
Samouraï de fiction